Damernas skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på anläggningen Alpensia längdåkningsarena i Pyeongchang i Sydkorea den 10 februari 2018. Den första sträckan kördes i klassisk stil och den andra kördes i fristil. Detta var mästerskapets första tävling i längdskidåkning.

Medaljörer

Schema

Resultat

Källor 

Damernas skiathlon